Diòtim (en llatí Diotimus, en grec antic Διότιμος) va ser un escriptor i gramàtic grec nascut a Adramítium (Mísia) i va exercir la seva professió a Gàrgara, a la Troade, un territori molt dur, que Àrat de Soli que sembla que era el seu contemporani, commemora en un epigrama.

És probablement l'autor d'un llibre voluminós titulat παντοδαπὰ ἀναγνώσματα citat per Esteve de Bizanci. Es creu que alguns epigrames conservats a lAntologia grega que parlen d'un Diòtim es refereixen a ell.

Referències 

Escriptors de la Grècia hel·lenística
Persones de la província de Balıkesir
Escriptors turcs